Martianus hießen folgende Personen:

 Martianus von Tortona (2. Jh. n. Chr.), Bischof von Tortona und Heiliger
 Martianus Capella (5. Jh. n. Chr.), römischer Enzyklopädist
 Martianus (Bischof), Bischof von Konstanz 629–639

Siehe auch: Marcianus